Sökhund kan syfta på hundar av olika slag:

Jakthundar
 Jakthundar som söker vittring från vilt, till skillnad från sådana som följer doftspår eller blodspår, se ledhund.

Brukshundar
 Tjänstehundar som söker människor som försvunnit i till exempel laviner eller ras, se räddningshund.
 Kriminalsökhundar som söker döda människor eller doftspår av döda människor, se likhund.
 Polishundar som söker brandhärdar, se brandhärdshund.
 Brukshundar som söker föremål eller substanser (specialsökhundar), se bombhund, narkotikahund och mögelhund.
 Brukshundar som tävlar i bruksprovsgrenen sök.

Övriga
 Hundar som tränats att söka svamp, till exempel tryffel eller kantareller, se svampsök.
 Hundar som tränats att söka malmfyndigheter, malmletningshundar, se Statens hundskola.

 
Brukshundar